

Максимовка — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Максимовка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Максимовка — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Максимовка — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Максимовка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Максимовка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Максимовка — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Максимовка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Максимовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Максимівка